Maria Einstein der Name folgender Personen:

* Maria Einstein-Schaefer (1890–1975), deutsch-russische Übersetzerin

Siehe auch:
 Maja Einstein (geb. Maria Einstein; 1881–1951), deutsche Romanistin, Schwester von Albert Einstein